BCR Open România 2010 a fost a 18-a ediție a turneului de tenis Open România care s-a desfășurat la București, între 20 și 26 septembrie 2010, la Arenele BNR. Face parte din seria ATP World Tour 250 a circuitului mondial organizat de ATP.

Principal favorit al competiției de simplu a fost spaniolul Albert Montañés, câștigătorul ediției anterioare, jucător plasat pe locul 22 în clasamentul ATP dinaintea tragerii la sorți a tabloului principal. 24 de jucători au fost prezenți direct pe tabloul principal, alți patru alăturându-li-se din calificări. Primii patru capi de serie au fost calificați direct în turul secund.

Revelația turneului a fost, însă, spaniolul Pablo Andújar, jucător venit din calificări și care a ajuns în finală în care a fost învins de argentinianul Juan Ignacio Chela. Sud-americanul a câștigat și competiția de dublu, în care a făcut pereche cu polonezul Łukasz Kubot. Cei doi au învins în finală cu 6-2, 5-7, 13-11 cuplul spaniol Marcel Granollers / Santiago Ventura.

Jucători participanți

Capii de serie 

 1 Poziția jucătorilor în clasamentul mondial este cea din ierarhia publicată la 13 septembrie 2009

Invitații 

Următorii jucători au primit invitații (wild-card) din partea organizatorilor:
  Adrian Ungur
  Victor Crivoi
  Marius Copil

Tablou de concurs

Faza finală

Partea superioară

Partea inferioară

Legături externe 
 bcropenromania.ro

2010 în România
2010 în sport
Edițiile BCR Open România